Lars Oftedal kan syfta på:

 Lars Oftedal (1838-1900), norsk präst och politiker
 Lars Oftedal (1877-1932), norsk journalist och politiker